В данном списке представлены наиболее фундаментальные словари китайского языка.

Словари на китайском языке

Древнекитайские 

 Эръя 尔雅 «Приближение к классике» (III—II век до н. э.) 
 Фан янь 方言 «Местные слова» (первый словарь диалектной лексики). Западная Хань (西漢) (206 — 9 год до н. э.), предполагаемый автор — Ян Сюн (楊雄, 53 г. до н. э. — 18 г. н. э.). Более 9000 иероглифов. Полное название 《輶軒使者絕代語釋別國方言》
   说文解字 (Сюй Шэнь, дин. Хань)  . Словарь вычленяет из массы иероглифов 540 опорных компонентов бушоу 部首 (ключей/радикалов) и описывает шесть способов интерпретации иероглифов. Согласно автору, Шовэнь рассматривает значение 9 353 иероглифов, а также 1 163 графический вариант их написания.

Словари позднеимперского периода 
  字彙/字汇 (автор Мэй Инцзо 梅膺祚), 1615 - упрощает систему Сюй Шэня до 214 ключей и содержит 33 179 иероглифов. Дополнение к Цзыхуэй, Чжэнцзытун 正字通, выходит в 1627. На его основе готовится  
 Канси цзыдянь 康熙字典 （1716 г., 47021 иероглиф).

Современные китайские словари иероглифов (цзыдянь 字典) 
 Синьхуа цзыдянь 新华字典 (издаётся с 1953 года, в 2004 году вышло десятое издание)
 Чжунхуа дацзыдянь 中华大字典
 Ханьюй дацзыдянь 漢語大字典 (1986-1990, 54678 иероглифов, 2-е издание: 2010,  иероглифов)
 Чжунхуа цзыхай (1994, 85568 иероглифов)

Современные китайские словари слов (цыдянь 词典) 
 Гоюй цыдянь 国语词典
 Сяньдай ханьюй цыдянь 现代汉语词典 (история публикации восходит к тестовому изданию 1960 года, в 2016 году вышло 7-е издание; 6-е издание содержало 69 000 словарных статей; тираж 570-й допечатки тиража 7-го издания — 100 тыс. экз.).
 Ханьюй дацыдянь — 汉语大词典 (Большой словарь китайского языка) / Гл. ред. Ло Чжуфэн (罗竹风). Т. 1-12. Шанхай, 1986—1993 .
 Цыюань 辞源 «Источник слов». Первое издание 1915 г.
  辞海 «Море слов». Первое издание 1936 г. В мае 2021 запущена онлайн-версия "Cihai" (седьмое издание), разработанная и созданная Shanghai Century Publishing Group и Shanghai Lexicographic Publishing House. 130 000 статей и 23,5 миллиона слов с полным содержанием, усовершенствованными методами цифрового поиска, созданными ассоциациями участников и созданием мульти -уровневая карта знаний, добавленный список слов и голосовое дублирование, стандартизированный порядок штрихов и происхождение китайских иероглифов, а также каллиграфия. Сайт cihai.com.cn/index сделан исключительно для китайцев. Доступ к полным статьям возможен лишь после регистрации по телефону с китайским номером.
 Чжунвэнь да цыдянь 中文大辭典 Большой словарь китайского языка в 38 томах и приложения в двух томах. Тайбэй, 1962—1968

Словари на русском языке

Российские дореволюционные 

 Китайско-русский словарь, составлен бывшим начальником Пекинской духовной миссии архимандритом Палладием и ст. драгоман, имп. диплом, миссии в Пекине П. С. Поповым. Т. 1-2. Пекин, тип, Тун-Вэн-Гуань, 1888. (количество иероглифов 11686)
 Русско-китайский словарь П. С. Попова (первое издание 1888; второе переработанное 1896; третье 1900)
 Полный китайско-русский словарь составленный по словарям: Чжайльса, Архимандрита Палладия (П. С. Попова) и другим, под редакцией Епископа Иннокентия. В двух томах. Пекин, 1909. (количество иероглифов 16845)

Советские 

В 1960 году на этапе подготовки первого тома 4-х томного Большого словаря китайского языка был издан рабочий макет словаря («Большой китайско-русский словарь (макет)»), который на нескольких страницах содержит описание особенностей запланированного словаря и образец самого текста словаря (начиная с иероглифа 工 - работа, труд). Но до реализации этого плана прошло более двух десятилетий.

Большой китайско-русский словарь был издан в Москве в 1983—1984 гг. Составлен коллективом китаистов под руководством и редакцией проф. И. М. Ошанина. Выпущен издательством «Наука», ответственны за издание Академия наук СССР и Институт востоковедения. Тираж —  экземпляров. Содержит  пронумерованных иероглифов (в их число не входят добавленные иероглифы в конце последнего тома, которые не отражены в указателях словаря) и около  слов и выражений. Иероглифы располагаются в словаре по русской графической системе.

Российские современные 

После распада СССР изданий фундаментального характера не предпринималось.

Словари на других языках 
 
Большой китайско-японский словарь Тэцудзи Морохаси в 12 томах и одном томе приложений. Токио, 1955—1960

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Русско-китайский, китайско-русский словарь (с поиском по пиньиню и рукописным вводом иероглифов) 
 Китайский онлайн-словарь с рукописным вводом и поиском по пиньиню
 Китайско-русский и русско-китайский словарь
 Все словари китайского направления для ABBYY Lingvo
 Китайско-английский словарь, с произношением и написанием иероглифов

Литература 
 Кобзев А. И. Словарные предпосылки перевода и интерпретации китайской философской классики // В поисках «китайского чуда»: Сборник статей, посвященных 80-летию Ю.В.Чудодеева / Ин-т востоковедения РАН. – М.: Учреждение Российской академии наук Институт востоковедения (ИВ РАН), 2011. – 418 с. – (Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 5 / Редколл. Кобзев А.И. (пред.) и др.). С. 291-305.
 
 Шеньшина М.А. (сост.) Как не заблудиться в китайских словарях. Начальный уровень. — Москва: Восток-Запад, 2007. — 119 c. (Реальные самоучители иностранных языков). — ISBN 9785170444151.